La Primera División 2019-2020 è stata l'89ª edizione del campionato spagnolo di calcio. La Liga, commercialmente denominata Liga Santander per motivi di sponsor, è iniziata il 16 agosto 2019 ed è terminata il 19 luglio 2020.
Il Real Madrid si è aggiudicato il titolo per la trentaquattresima volta nella storia.

Capocannoniere del torneo è stato Lionel Messi () con 25 reti.

Stagione

Novità 

Dalla stagione precedente sono state retrocesse ,  e . Dalla Segunda División sono state promosse ,  e , che si sono classificate rispettivamente in 1ª, 2ª e 5ª posizione. Il Maiorca ha guadagnato la promozione vincendo i play-off, battendo in finale il , perdendo 2-0 all'andata e vincendo 3-0 al ritorno.

Le comunità autonome più rappresentate sono la comunità autonoma di Madrid (Atletico Madrid, Getafe, Leganés, e Real Madrid) e i Paesi Baschi (Athletic Bilbao, Eibar, Alavés e Real Sociedad) con quattro squadre ciascuna. Seguono, l'Andalusia (Betis, Granada e Siviglia) e la Comunità Valenciana (Levante, Valencia, Villarreal) con tre ciascuna, la Catalogna (Barcellona, Espanyol) con due, la Navarra, le Isole Baleari, la Galizia e la Castiglia e León con una squadra a testa (rispettivamente Osasuna, Mallorca, Celta Vigo e Real Valladolid).

Per la prima volta nella storia della competizione (e diversamente dalla stagione precedente, in cui l'unica differenza fra andata e ritorno era l'ordine con cui si susseguivano le giornate), il torneo è caratterizzato da un girone di ritorno frutto di un sorteggio completamente diverso rispetto a quello effettuato per il girone di andata.

Formula 
Al torneo partecipano 20 squadre che si sfidano in un girone all'italiana secondo la struttura più consueta dei campionati calcistici moderni. Ogni partecipante deve sfidare tutti gli altri per due volte: la prima nel girone d'andata, l'altra nel girone di ritorno. L'ordine in cui vengono affrontate le altre squadre è stabilito dal calendario, il quale prevede che tutte le partite del girone d'andata verranno ripetute - seguendo un ordine diverso - nel girone di ritorno, con l'inversione del terreno di gioco. Vengono assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta, indipendentemente dal fattore campo.

Le prime quattro classificate si qualificano per la fase a gironi di UEFA Champions League, mentre accedono alla UEFA Europa League la 5ª e la 6ª classificata e la vincitrice della Coppa del Re 2019-2020. Qualora quest'ultima però avesse già ottenuto la qualificazione alle competizioni UEFA (quindi fosse arrivata tra la 1ª e la 6ª posizione in campionato) allora otterrebbe il pass per la UEFA Europa League il club che ha terminato la stagione in 7ª posizione in campionato. Le ultime 3 squadre retrocedono direttamente in Segunda División 2020-2021.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Fonte:

Legenda:
      Campione di Spagna e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2020-2021
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2020-2021
      Ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021
      Retrocesse in Segunda División 2020-2021

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata in base all'ordine dei seguenti criteri:
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale

In caso di arrivo di tre o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata in base all'ordine dei seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti (classifica avulsa)
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Classifica fair-play stilata a inizio stagione
Nel caso un criterio escluda solamente alcune delle squadre, senza quindi determinare l'ordine completo, tali squadre vengono escluse dal criterio successivo, rimanendo così senza possibilità di posizionarsi meglio.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario
Risultati de La Liga sul sito ufficiale.

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Real Madrid (26)
 Minor numero di sconfitte: Real Madrid (3)
 Migliore attacco: Barcellona (86 gol fatti)
 Miglior difesa: Real Madrid (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Barcellona (+48)
 Maggior numero di pareggi: Atlético Madrid e Celta Vigo (16)
 Minor numero di pareggi: Maiorca e Villareal (6)
 Maggior numero di sconfitte: Espanyol e Maiorca (23)
 Minor numero di vittorie: Espanyol (5)
 Peggiore attacco: Espanyol (27 gol fatti)
 Peggior difesa: Maiorca (65 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Espanyol (-31)
 Miglior serie positiva: Real Madrid (10ª-22ª) (13)
 Peggior serie negativa: Celta Vigo (9ª-13ª) (5)

Partite
 Più gol segnati in una partita: Villareal-Granada 4-4 (1ª giornata) (8)
 Maggior scarto di gol: Real Madrid-Leganés 5-0 (11ª giornata) e Alavés-Barcellona 0-5 (38ª giornata) (5)
 Maggior numero di reti in una giornata: 35 gol fatti (11ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni
 
 

2019-2020
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020